Алексе́й Са́харов: Сахаров, Алексей Николаевич (1934—1999) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Сахаров, Алексей Николаевич (1914—1962) — начальник вагонного депо Люблино. Герой Социалистического Труда.
 Сахаров, Алексей Фёдорович (1912—1971) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.